Grifos puede refierse a:
 el grifo, criatura mitológica mitad águila mitad león;
 el nombre común de la planta Rumex induratus.